Fox Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Fox Airport (Ohio)
 Fox Airport (Comal County, Texas)
 Fox Airport (Willacy County, Texas)